Die Abkürzung HWG steht für:

 Hallesche Wohnungsgesellschaft, kommunale Wohnungsgesellschaft in Halle 
 Häufig wechselnde Geschlechtspartner, Abkürzung der Stasi für Prostitution, siehe Prostitution in der Deutschen Demokratischen Republik
 Häufig wechselnder Geschlechtsverkehr, ältere verwaltungssprachliche Bezeichnung für das Verhalten von Frauen, denen Promiskuität oder Prostitution unterstellt wurde
 Hamburgisches Wassergesetz, siehe Landeswassergesetz
 Hamburgisches Wegegesetz
 Hardy-Weinberg-Gleichgewicht, ein mathematisches Modell der Populationsgenetik
 Hartweizengrieß, Teilstückchen des Weizenkorns mit einer Größe von 0,3 bis 1 mm
 Hattinger Wohnstätten bzw. Hwg, Wohnungsgenossenschaft in Hattingen 
 Haustürwiderrufsgesetz (auch "HWiG"), ehemaliges Gesetz zum Widerruf von Haustürgeschäften, heute geregelt in §§ 312 ff. BGB
 Heilmittelwerbegesetz, rechtlicher Rahmen für Werbung im deutschen Gesundheitswesen
 Heilwig-Gymnasium, staatliches Gymnasium in Hamburg-Alsterdorf 
 Herzog-Wolfgang-Gymnasium, ehemaliges Gymnasium in Zweibrücken, Saarland
 Herzwirksame Glykoside, medizinische Wirkstoffgruppe, die auf das Herz wirkt
 Hochwald-Gymnasium Wadern, staatliches Gymnasium in Wadern
 Huren wehren sich gemeinsam, ein bis 1999 bestehendes Selbsthilfeprojekt für Prostituierte in Frankfurt am Main

HWG